Константи́н Шевче́нко: Шевченко, Константин Викторович (род. 1979) — украинский футболист; вратарь.
 Шевченко, Константин Кириллович (1914—1972) — полный кавалер ордена Славы.